Гравицкий:
 Гравицкий, Алексей Андреевич (род. 1978) — российский писатель-фантаст, сценарист.
 Гравицкий, Юрий Константинович (1883—1931) — русский военачальник.